BSB kan henvise til:

 Burgundy School of Business, en uddannelsesinstitution i Frankrig
 Basel School of Business, en uddannelsesinstitution i Schweiz
 Backstreet Boys, et amerikansk boy band
 British Satellite Broadcasting en tidligere britisk satellit tv-station
 IATA-koden for Brasília International Airport i Brasilien
 Bayerische Staatsbibliothek, statsbiblioteket i Bayern